Владимир Высоцкий: Высоцкий, Влодзимеж (Владимир Викентьевич) (1846—1894) — польский поэт и фотограф.
 Высоцкий, Владимир Владимирович (род. 1968) — советский, казахстанский и украинский футболист (вратарь).
 Высоцкий, Владимир Семёнович (1938—1980) — советский поэт, актёр, исполнитель своих песен.
 Высоцкий, Владимир Сергеевич (1954—2021) — советский и российский военачальник, адмирал, главнокомандующий ВМФ России (2007—2012).